

Utwory 
 „Breathe” – piosenka Pink Floyd z albumu The Dark Side of the Moon
 „Breathe” – piosenka The Prodigy z albumu The Fat of the Land
 „Breathe” – piosenka Kylie Minogue z albumu Impossible Princess
 „Breathe” – piosenka Faith Hill z albumu Breathe
 „Breathe” – piosenka U2 z albumu No Line on the Horizon
 „Breathe” – piosenka Erasure z albumu Nightbird
 „Breathe” – piosenka Kaza Jamesa
 „Breathe” – piosenka Nickelback z albumu The State
 „Breathe” – piosenka Blu Cantrell i Seana Paula z albumu Bittersweet
 „Breathe” – piosenka Jaxa Jonesa i Iny Wroldsen
 „Breathe” – piosenka Vladany Vučinić

Albumy 
 Breathe – album Faith Hill
 Breathe – album Felixa Jaehna